Bascom Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bascom Hill (Massachusetts)
 Bascom Hill (Wisconsin)